Palmer steht für:

 Palmer (Familienname), Familienname Palmer und Palmér
 Château Palmer, Weingut in Bordeaux, Frankreich
 Palmer-Station, Antarktisstation der Vereinigten Staaten
 Palmer Germany, deutscher Tontechnik- und Verstärkerhersteller  
 Palmer (Film), Filmdrama von Fisher Stevens

Fahrzeughersteller und -marken:

 Palmer Automobile Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Palmer Bros. Engines, ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Automobilhersteller
 Palmer-Moore Company, US-amerikanischer Nutzfahrzeug- und Motorenhersteller
 Palmer & Singer Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Partin-Palmer, US-amerikanische Automobilmarke der Partin Manufacturing Company 

geografische Objekte:
 Palmer-Archipel, Archipel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Palmer Bay, Bucht von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Palmer-Becken, Seebecken vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Palmer Inlet, Bucht an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel
 Palmerland, südlicher Teil der Antarktischen Halbinsel
 Palmer Point, Landspitze an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Mount Palmer, Berg auf der Thurston-Insel, Antarktis

Palmer ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Palmer (Alaska)
 Palmer (Arkansas)
 Palmer (Illinois)
 Palmer (Indiana)
 Palmer (Iowa)
 Palmer (Kansas)
 Palmer (Kentucky)
 Palmer (Massachusetts)
 Palmer (Michigan)
 Palmer (Minnesota)
 Palmer (Missouri)
 Palmer (Nebraska)
 Palmer (New York)
 Palmer (Pennsylvania)
 Palmer (Tennessee)
 Palmer (Texas)
 Palmer (Virginia)
 Palmer (Washington)
 Palmer (West Virginia)
 Palmer (Wisconsin) im St. Croix County

Siehe auch:
 Palmer School
 Palm
 Palme (Begriffsklärung)
 Palmern, Rotte in Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Palmers
 Balmer